A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna női csapat összetett versenyszámának selejtezőjét augusztus 10-én míg döntőjét augusztus 13-án rendezték.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezett csapata jutott a döntőbe.

Döntő

Források 

Torna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon